El término Mexicaltzingo (un topónimo de origen náhuatl que quiere decir Pequeña casa de Mexitli. puede referirse:

En la Ciudad de México
a San Marcos Mexicaltzingo, un pueblo dentro del territorio de la Ciudad de México;
a Mexicaltzingo, una estación de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México;
al ex convento de San Marcos Apóstol de Mexicaltzingo, en la Ciudad de México;

En el Estado de México

a Mexicaltzingo, un municipio del Estado de México;

En Guadalajara

a Mexicaltzingo, una estación del tren ligero de Guadalajara;
a Mexicaltzingo, una estación del trolebús de Guadalajara;
a Mexicaltzingo, un barrio de origen precolombino, con una calle y una parroquia.

Notas 

Toponimia náhuatl de México